Monteiro peut faire référence à :

Géographie 

 Monteiro, ville brésilienne de l'État de la Paraíba

Patronyme 

 Monteiro da Costa (1928-??), footballeur portugais ;
 António Victor Martins Monteiro (né en 1944), diplomate portugais ;
 Dário Alberto Jesus Monteiro, footballeur ;
 Georges Maikel Pires Monteiro, danseur et chorégraphe né au Luxembourg ;
 Gerson Monteiro (né en 1973), joueur de basket-ball angolais ;
 Gideoni Monteiro (né en 1989), coureur cycliste brésilien ;
 Jerson Monteiro, footballeur angolais ;
 
 Joel de Oliveira Monteiro (1904-1990), gardien de but brésilien ;
 Lurdes Monteiro (née en 1984), joueuse angolaise de handball ;
 Maciel Monteiro (1804-1868), poète ;
 Manuel Rui Alves Monteiro (1941-), écrivain angolais de langue portugaise ;
 Maria João Monteiro Grancha, chanteuse de jazz ;
 Pedro Miguel Cardoso Monteiro (né en 1978), footballeur ;
  (1897-1957), architecte portugais ;
 Raoni Monteiro, surfeur brésilien ;
 Ricardo Monteiro (né en 1985), athlète portugais ;
 Sandra Monteiro (née en 1972), joueuse de pétanque française ;
 Simei Monteiro (née en 1943), compositrice de chants religieux, poète et enseignante brésilienne ;
 Telma Monteiro (née en 1985), judokate portugaise ;
  ;
 Victor Monteiro, militaire et homme politique santoméen ;
 Wania Monteiro (née en 1986), gymnaste rythmique cap-verdienne.

Biologie 
 Calao de Monteiro, oiseau
 Océanite de Monteiro, oiseau

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Patronyme portugais